David Zibung est un footballeur suisse, né le  à Hergiswil (Suisse). Il évolue depuis 2003 au FC Lucerne en Suisse, où il occupe le poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club

Carrière en sélection

Carrière

Palmarès 
  FC Lucerne (1) 
 Championnat de Suisse D2
 Champion : 2006.

Notes et références

Liens externes 

 

Naissance dans le canton de Nidwald
Naissance en janvier 1984
Footballeur suisse
Gardien de but du FC Lucerne
Sportif nidwaldien